Bertil Johnson kan syfta på
 Skulptören Bertil Johnson (konstnär)
 Friidrottaren Bertil Johnson (friidrottare)
 pseudonym för manusförfattaren med mera Theodor Berthels